Наполион има више значења:
 Наполион (Мичиген)
 Наполион (Индијана)
 Наполион (Мисури)
 Наполион (Охајо)
 Наполион (Северна Дакота)

Види још 
 Наполеон (вишезначна одредница)